Marsalek oder Maršálek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Maršálek (1914–2011), österreichischer Schriftsetzer und politischer Aktivist 
 Jan Marsalek (* 1980), österreichischer Manager